Ženská čtyřhra Mutua Madrid Open 2022 probíhala na přelomu dubna a května 2022. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár Češek složený z deblové jedničky Kateřiny Siniakové a dvojky Barbory Krejčíkové, jehož členky nestartovaly společně. Krejčíková na okruhu absentovala od závěru února 2022 pro zranění lokte. Spoluhráčkou Siniakové se stala Kanaďanka Leylah Fernandezová, s níž ve druhém kole podlehla norsko-slovenskému páru Ulrikke Eikeriová a Tereza Mihalíková. Soupeřky využily 4 z 10 brejkových příležitostí, zatímco česko-kanadská dvojice pouze jedinou ze šesti. Češka přesto udržela i po skončení pozici světové jedničky.

Vítězem se stal druhý nasazený kanadsko-mexický pár Gabriela Dabrowská a Giuliana Olmosová, který ve finále zdolal americko-nizozemské turnajové trojky Desirae Krawczykovou a Demi Schuursovou. Po dvousetovém průběhu 7–6(7–1) a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a získaly první společnou trofej. Dabrowská na okruhu WTA Tour vybojovala jedenáctý deblový titul a pro Olmosovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Dva nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Storm Sandersová /  Čang Šuaj (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (vítězky)
  Desirae Krawczyková /  Demi Schuursová (finále)
  Alexa Guarachiová /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Coco Gauffová /  Jessica Pegulaová (čtvrtfinále)
  Anna Danilinová /  Beatriz Haddad Maiová (1. kolo)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Čan Chao-čching (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2022